Ferre oder Ferré ist der Familienname folgender Personen:

 Adriano Ferre (* 1987; eigentlich Amir Saidi), österreichischer DJ, Musikproduzent, Songwriter
 Boulou Ferré (* 1951), französischer Jazzgitarrist
 Christophe Ferré (* 1963), französischer Schriftsteller
 Elios Ferré (* 1956), französischer Jazzgitarrist
 Gianfranco Ferré (1944–2007), italienischer Modedesigner
 Gonzalo Ferre (* 1954), spanischer Manager
 Josep Ferré (* 1983), spanischer Fußballtrainer
 Léo Ferré (1916–1993), französischer Sänger
 Luis A. Ferré (1904–2003), puerto-ricanischer Ingenieur, Industrieller, Politiker und Philanthrop
 Manuel García Ferré (1929–2013), spanischer Zeichner
 Michelle Ferre (* 1973), japanisch-französische Schauspielerin
 Norbert Ferré (* 1975), französischer Zauberkünstler
 Pilar Buira Ferre (* 1961), katalonische Choreografin, Performerin, Tanzpädagogin und Kulturveranstalterin
 Rosario Ferré (1938–2016), puerto-ricanische Schriftstellerin und Wissenschaftlerin
 Todd Ferre (* 1999), indonesischer Fußballspieler

Ferré bezeichnet:
 Ferré (Buenos Aires), Ort in der argentinischen Provinz Buenos Aires
 Ferré (Schiff, 1910), das zweite U-Boot der peruanischen Marine

Siehe auch:
 Ferret